Râul Humor se poate referi la:

 Humor - afluent al râului Bistrița
 Humor - afluent al râului Moldova